Llista d'asteroides del 170001 al 171000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|170001-170100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|170101-170200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|170201-170300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|170301-170400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|170401-170500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|170501-170600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|170601-170700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|170701-170800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|170801-170900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|170901-171000 [ modifica]

|-
|}